Diabloceratops (do latim científico "chifres do diabo" ou "lagarto diabo" foi um tipo de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no fim do período Cretáceo, durante o Campaniano, principalmente na região que é hoje a América do Norte, no que hoje o Estado de Utah, Estados Unidos.

Descoberta
Os únicos dois espécimes de  Diabloceratops eatoni  foram recuperados na Formação Wahweap, no Condado de Kane, Utah. O espécime tipo UMNH VP 16699 foi coletado por Don DeBlieux em 2002, na localidade de Last Chance Creek desta formação, em arenito intraclástico que foi depositado durante o Campaniano, estágio do período Cretáceo, aproximadamente 81 a 76 milhões de anos atrás. Consiste em um crânio parcial com um pedaço da mandíbula, com o lado direito intacto e parte do lado esquerdo, que foi desgastado. Outro espécime UMNH VP 16704 foi descoberto anos antes em 1998 por Joshua A. Smith da mesma formação, mas não foi descrito até 2010, quando foi atribuído ao  Diabloceratops. Esses espécimes estão alojados na coleção do Museu de História Natural de Utah.

Descrição

Diabloceratops tinha uma constítuição típica de ceratopsiano, pois tinha um grande babado no pescoço feito de osso. Tinha um pequeno chifre no nariz, talvez um segundo chifre na frente dele, e um par de chifres relativamente pequenos acima dos olhos. O crânio é mais profundo e mais curto do que qualquer outro membro de Centrosaurinae. Sobre o folho também tinha um par de pontas muito longas como em Einiosaurus e Styracosaurus. Sendo um dos primeiros ceratopsídeos de Centrosaurinae, Kirkland observou uma característica do Diabloceratops compartilhada com as formas dos dinossauros de Protoceratopsidae mais "primitivas". Ambos possuem uma abertura acessória no crânio que se tornaria muito reduzida ou desapareceria em ceratopsídeos posteriores, mais avançados. Kirkland viu isso como uma indicação de que as espécies anteriores não estavam juntas em um único grupo natural, mas apresentavam uma sequência gradual de formas cada vez mais derivadas, cada vez mais relacionadas aos Ceratopsidae. Além disso, Morschauser et al. considerou que Diabloceratops não é um dos Centrosaurinae mais basais, mas que fica fora da divisão Centrosaurinae-Chasmosaurinae, considerando que ele é, pela definição de Ceratopsidae, um táxon irmão.

Classificação

Uma árvore filogenética após uma análise filogenética recente de Chiba  et al.  (2017):

Paleoecologia

Habitat 
A Formação Wahweap foi datada radiometricamente como tendo entre 81 e 76 milhões de anos. Durante o tempo em que  Diabloceratops  viveu, o Mar Interior Ocidental estava em sua maior extensão, isolando quase completamente o sul de Laramidia do resto da América do Norte. A área onde os dinossauros viviam incluía lagos, planícies aluviais e rios que correm para o leste. A Formação Wahweap é parte da região da Grand Staircase, uma sequência imensa de camadas de rochas sedimentares que se estendem ao sul do Parque Nacional de Bryce Canyon através do Parque Nacional de Zion e para o Grand Canyon. A presença de sedimentação rápida e outras evidências sugerem um clima úmido e sazonal.

Paleofauna 
 Diabloceratops  compartilhou seu paleoambiente com outros dinossauros, como o hadrossaurídeo  Acristavus gagslarsoni , e o lambeossauríneo Adelolophus hutchisoni, anquilossauros e paquicefalossauros não nomeados, além dos terópodes  Lythronax argestes , que provavelmente eram o superpredador em seu ecossistema. Os vertebrados presentes na Formação Wahweap na época do Diabloceratops incluíam peixes de água doce, barbatanas, raias abudantes e tubarões, tartarugas como a Compsemys, crocodilianos, e dipnoicos. Um bom número de mamíferos vivia nesta região, que incluía vários gêneros de multituberculados, cladotherianos, marsupiais e placentários insetívoros.

Os mamíferos são mais primitivos do que aqueles que viviam na área que hoje é a Formação Kaiparowits. Os vestígios de fósseis são relativamente abundantes na Formação Wahweap e sugerem a presença de crocodilomorfos, bem como ornitísquios e dinossauros terópodes. Em 2010, um fóssil único foi descoberto, o que sugere uma relação predador-presa entre dinossauros e mamíferos primitivos. O vestígio de fóssil inclui pelo menos dois complexos fossilizados de covis de mamíferos, bem como sulcos de escavação associados, presumivelmente causados por um dinossauro maniraptor. A proximidade indica um caso de provável predação ativa dos habitantes da toca pelos animais que fizeram as marcas de garras. A atividade dos invertebrados nesta formação variou de tocas de insetos fossilizados em madeira petrificada a vários moluscos, grandes caranguejos, e uma grande diversidade de gastrópodes e ostracodes.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 2010